Bắc Kạn bezeichnet:

Bắc Kạn (Provinz), vietnamesische Provinz
Bắc Kạn (Stadt), Hauptstadt der Provinz Bắc Kạn